Trave har flere betydninger:
 
 Trave (gang) - at gå i et rask tempo over længere distancer.
 Trave, en gangart for heste, se Trav
 Trave (landbrug) - en måde at sætte neg af korn eller tagrør til tørre på marken, brugt i ældre tid da man høstede med le eller selvbinder  
 Det er samtidig en optællingsenhed – et antal neg. På Sjælland er en trave 20 neg, på Fyn 40 neg og i Jylland 60 neg. 
 Trave (flod) - en tysk flod 
 Traver - et andet navn for Aragorn, der er en figur fra J. R. R. Tolkiens fiktive univers om Ringenes Herre.